Fürstbach ist ein geographischer Name:

 Fürstbach (Taufkirchen), Einöde der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Fürstbach, andere Namensform des Firstbachs, auch Bonlandenbachs, linker Zufluss der Echaz in Wannweil, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg